HMS Ramillies (nach der Schlacht bei Ramillies) ist der Name folgender Schiffe der britischen Royal Navy:

 ein Linienschiff zweiter Klasse, Stapellauf 1664 unter dem Namen Royal Katherine, siehe Ramillies (Schiff, 1664)
 ein Linienschiff dritter Klasse, Stapellauf 1760, siehe Ramillies (Schiff, 1760)
 ein Linienschiff dritter Klasse, Stapellauf 1782, siehe HMS Ramillies (1782)
 Einheitslinienschiff der Royal-Sovereign-Klasse, siehe HMS Ramillies (1892)
 ein Schlachtschiff der Revenge-Klasse, Stapellauf 1916, siehe HMS Ramillies (07)

Ramillies